Okinawa (prefeitura) — prefeitura e ilha japonesa
 Okinawa (Okinawa) — cidade da prefeitura homónima
 Batalha de Okinawa — travada na ilha japonesa na Segunda Guerra Mundial

Desambiguações de topônimos